Malibu Stacy, poupée, personnage fictif de la série Les Simpson ;
 Malibu Stacy, groupe rock fondé en 2003 et originaire de Liège en Belgique.

Voir aussi
 

en:List of fictional characters within The Simpsons#Malibu_Stacy